Sägebock bezeichnet

 Sägebock (Käfer), eine Art aus der Familie der Bockkäfer
  eine Auflage zum Sägen, siehe Bock (Gerät)

Weblinks

Siehe auch: Sägebockstellung in der Tiermedizin und
Sägebock-Projektion in der Chemie